Waro steht für
 Waro (Neuseeland), eine Siedlung in Neuseeland
 Waro (Äthiopien), einen Fluss in Äthiopien
 Waro (Unternehmen), ein ehemaliges Einzelhandelsunternehmen in der Schweiz
 Eberhard Waro, Stammvater des Adelsgeschlechtes Heusenstamm (Adelsgeschlecht)
 Waro, ein Dorf in der Gemeinde Dargol in Niger, siehe Waraw

WARO steht für
 WARO, eine kommerzielle Radiostation in Florida.